Turismo – le attività relative a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione

Automobili 
Turismo – tipologia di veicoli, auto o pullman, con caratteristiche del motore e dell'abitacolo tali da renderli adatti anche a lunghi viaggi
Plymouth Turismo – autovettura, versione rimarchiata della Dodge Charger
Turismo UK – produttore britannico di autovetture sportive

Sport 

 Turismo  – categoria di competizioni automobilistiche

Pagine correlate
Gran Turismo
Tourism (disambigua)
Tourismo